AHL peut faire référence à :
 American Hockey League (en français, Ligue américaine de hockey) ;
  ;
 Alain Huyghues-Lacour, un journaliste français, spécialiste du jeu vidéo.

Ahl peut faire référence à :
 Ernst Ahl (1898–1943), un zoologue, ichthyologue et herpétologue allemand ;
 Ahl, mot arabe signifiant « gens », « peuples ».